Politically Incorrect peut désigner :
Politically Incorrect (débat télévisé), un talk-show américain ;
Politically Incorrect, un blog allemand.